Johanniterkapelle heißen

 Johanniterkapelle Bad Sobernheim
 Johanniterkapelle Bokelesch
 Johanniterkapelle Frankfurt/Main
 Johanniterkapelle Rheinfelden